Vinogradi je ime več naselij

toponim Vinograd v Sloveniji 
 ...

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Vinogradi, pri Velikovcu, nem. Weinberg, mestna občina Velikovec
 Vinogradi, pri Vetrinju, nem. Weingarten, mesto Celovec  
 Vinogradi, pri Žitari vasi, nem. Weinberg, največje naselje v občini Žitara vas 
 Šentjur na Vinogradih (del vasi Grunčiče), nem. Sankt Leonhard, p. št. 9102 Srednje Trušnje, mestna občina Velikovec

drugje 
 Виногради (Vinogradi), Bolgarija

 Vinogradi Ludbreški, naselje, ki spada pod mesto Ludbreg v Varaždinski županiji
 Kneževi Vinogradi, središče občine Kneževi Vinogradi v Osješko-baranjski županiji

 Bački Vinogradi, Srbija
 Церак Виногради, Cerak Vinogradi Srbija
 Slankamenački Vinogradi, Srbija
 Vinohrady, mestna četrt v Pragi (Královské Vinohrady), Češka
 Brno-Vinohrady, mestna četrt v Brnu, Češka (Moravska)

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška